Wilhelm August ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm August (Braunschweig-Harburg) (1564–1642), Herzog von Braunschweig-Harburg
 Wilhelm August, Herzog von Cumberland (1721–1765), britischer Adliger und Heerführer, siehe William Augustus, Duke of Cumberland
 Wilhelm August (Sachsen-Eisenach) (1668–1671), Herzog von Sachsen-Eisenach